O Torneio de xadrez de Hastings de 1895 foi uma competição de xadrez disputada em round-robin realizado na cidade de Hastings entre 5 de agosto e 2 de setembro de 1895. O torneio foi um dos mais fortes da história na época em que ocorreu.  Todos os mais fortes jogadores da época competiram e foi uma das primeiras vezes que um "super-torneio" foi realizado.

Harry Nelson Pillsbury, um jovem americano relativamente desconhecido na Europa, venceu o torneio pontuando 16½ em 21 pontos – a frente de Mikhail Chigorin (16) e do campeão mundial Emanuel Lasker (15½). O torneio passou a se realizar anualmente, incluindo um livro do torneio, em que os participantes anotavam seus próprios jogos.

Resultado

Ligações externas 
 

Desporto no Reino Unido em 1895
1895 no xadrez
Competições de xadrez do Reino Unido